Stati Uniti d'America
 Mill City – insediamento della Contea di Mono, California
 Mill City – comunità non incorporata della Contea di Pershing, Nevada
 Mill City – città della Contea di Marion e della Contea di Linn, Oregon